Фрэнкфордский потрошитель () — прозвище неустановленного американского серийного убийцы, который действовал с 1985 до 1990 гг. в районе Фрэнкфорд-авеню в Филадельфии, штат Пенсильвания. Все девять жертв — женщины, были изнасилованы и зарезаны. Некоторых из них незадолго до их смерти видели с белым мужчиной средних лет. В мае 1990 года был арестован подозреваемый Леонард Кристофер. После его ареста убийства девушек прекратились, но его вина не была доказана по другим убийствам, тем не менее, он был признан виновным в одном из убийств и отбывает пожизненный срок.

Список жертв 
 Хелен Пэтент — первая жертва. Её полураздетый труп нашли возле железной дороги. Причиной смерти стали 47 ран, нанесенных по голове и в грудь. Ей также нанесли удар в правую руку и разрезали живот.
 Анна Карролл — найдена мёртвой в своей спальне. Следователи насчитали 6 ран, одна из которых проходила от груди до паха, как будто убийца намеревался распотрошить тело. В животе жертвы торчал кухонный нож.
 Сьюзен Олсзеф — умерла от 6 ножевых ударов.
 Джин Деркин — на её теле насчитали 74 ножевых удара. Труп нашли на улице в луже крови.
 Кэтрин Джонс — найдена на улице со сломанной челюстью и пробитой головой.
 Маргарет Вогэн — на её теле насчитали 29 ножевых ранений. Незадолго до смерти свидетель видел её вместе с круглолицым мужчиной в очках, который при ходьбе прихрамывал.
 Тереза Скайортино — на теле насчитали 25 ножевых ранений.
 Кэрол Дауд — найдена на улице. Убийца нанес ей 36 ударов по лицу, шее, груди. Её живот был перерезан.
 Мишель Дехнэ — на её теле насчитали 23 ножевых ранения.

Подозреваемый 

Во время расследования убийства Кэрол Дауд полиция арестовала Леонарда Кристофера, работающего на рыбном рынке. На его причастность к убийству Дауд указывало только небольшое количество косвенных улик. Также не было никаких доказательств его причастности к остальным восьми убийствам. К тому же Кристофер не соответствовал описанию убийцы, которое дал свидетель. Но несмотря на это, 12 декабря 1990 года Кристофера признали виновным в убийстве Кэрол Дауд, и он был приговорён к пожизненному заключению. Ему больше не предъявляли обвинения в иных убийствах.

См. также 
 Убийца из долины реки Коннектикут
 Убийца с шоссе на Нью-Бедфорд
 Кливлендский расчленитель

Примечания

Литература

Ссылки 
 Crime Library article
 «Under the El» Duane Swierczynski, Philadelphia City Paper

Серийные убийцы США
Серийные убийцы, чья личность не установлена
Насильники США
Прозвища преступников
Серийные убийцы 1980-х годов
Серийные убийцы 1990-х годов